Ге́нрих Мю́ллер ():  (1819—1890) — немецкий архитектор, автор Кёнигсбергской биржи (ныне музей искусств).
 Мюллер, Генрих (1820—1864) — германский врач-анатом.
 Мюллер, Генрих (1900—1945) — начальник гестапо, группенфюрер СС.
 Мюллер, Генрих (1909—2000) — австрийский футболист и футбольный тренер.